Дерлово — название населённых пунктов:

Россия 
 Дерлово — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Дерлово — деревня в Знаменском районе Орловской области.